Anomaloninae  — подсемейство наездников семейства Ichneumonidae.

Экология 
Эти наездники являются эндопаразитами чешуекрылых и жесткокрылых насекомых.

Систематика 
Мировая фауна включает 46 родов и около 700 видов, в Палеарктике — 26 родов и около 200 видов. Фауна России включает 16 родов и 68 видов наездников-ихневмонид этого подсемейства. Подсемейство делят на две трибы: Anomalonini и Gravenhorstiini. Первая включает единственный род, а все остальные роды входят во вторую трибу.

 Agrypon
 Anomalon 
 Aphanistes
 Atrometoides
 Atrometus
 Aubertiana
 Barylypa
 Bimentum
 Brachynervus
 Calcaneum
 Castrosion
 Cechenodes
 Clatha
 Clypeocampulum
 Corsoncus
 Encardia
 Gravenhorstia
 Habronyx
 Heteropelma
 Indagrypon
 Liopterna
 Metoa
 Neohabronyx
 Ophionellus
 Ophiopterus
 Parania
 Perisphincter
 Phaenolabrorychus
 Philodrymus
 Podogaster
 Porizonopteron
 Pseudagrypon
 Pseudanomalon
 Sphaeromanus
 Spolas
 Stangepelma
 Therion
 Trichomma
 Vernamalon

Примечания

Литература 
 Gauld, I. D. (1976): The classification of the Anomaloninae (Hymenoptera: Ichneumonidae). Bulletin of the British Museum of Natural History (Entomology) 33: 1-135.
 Townes, H. T. (1971): Genera of Ichneumonidae, Part 4 (Cremastinae, Phrudinae, Tersilochinae, Ophioninae, Mesochorinae, Metopiinae, Anomalinae (Anomaloninae), Acaenitinae, Microleptinae, Orthopelmatinae, Collyriinae, Orthocentrinae, Diplazontinae). Memoirs of the American Entomological Institute 17: 1-372.

Ссылки 
 Wasps of Africa and Madagascar

Ихневмониды
Подсемейства насекомых